383 км () — путевой пост на линии Крустпилс — Даугавпилс в Латвии, на территории Ликсненской волости Даугавпилсского края.

Назначение путевого поста 383 км — обслуживать стрелочный перевод в месте примыкания к линии Крустпилс — Даугавпилс соединительной ветки, ведущей к путевому посту 8 км Даугавпилсского обводного пути. В сторону Даугавпилса с разъезда уходит двухпутная линия. В направлении на Ликсну, неподалёку от разъезда, находится путепровод Даугавпилсского обводного пути.

Примечания

Ссылки 
 Страничка станции на сайте railwayz.info

Даугавпилсский край
Железнодорожные станции по алфавиту
Остановочные пункты Латвии